Toni Rajala (né le  à Parkano) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

En 2008, il débute en SM-liiga  avec l'Ilves Tampere. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  par le Lokomotiv Iaroslavl. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au quatrième tour, en  au total par les Oilers d'Edmonton.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande et est champion du monde en 2019

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Ilves Tampere || SM-liiga|| 21|| 2|| 3|| 5|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || Suomi U20 || Mestis|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 60|| 26|| 27|| 63|| 24|| 15|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| 2010 || Wheat Kings de Brandon || Coupe Memorial || || || || || || 5 || 2 || 5 || 7 || 0 
|-
| 2010-2011 || Ilves Tampere || SM-liiga || 44|| 9|| 13|| 22|| 4|| 6|| 4|| 0|| 4|| 0
|-
| 2010-2011 || LeKi || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Suomi U20 || Mestis || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ilves Tampere || SM-liiga || 51|| 16|| 13|| 29|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Thunder de Stockton || ECHL || 29|| 18|| 20|| 38|| 10|| || || || || 
|-
| 2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 46|| 17|| 28|| 45|| 16|| 17|| 4|| 12|| 16|| 8
|-
| 2013-2014 || HV 71 || SHL || 37|| 13|| 17|| 30|| 12|| 7|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
|2014-2015|| Iougra Khanty-Mansiïsk|| KHL || 21|| 3|| 10|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Färjestad BK || SHL || 31|| 14|| 13|| 27|| 12|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2015-2016 || Luleå HF || SHL || 52 || 17 || 15 || 32 || 8 || 11 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2016-2017 || HC Bienne|| LNA || 38|| 16|| 8|| 24|| 14|| 5|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2017-2018 || HC Bienne|| LNA || 44|| 16|| 19|| 35|| 8|| 12|| 9|| 5|| 14|| 0
|-
| 2018-2019 || HC Bienne|| LNA || 50|| 27|| 21|| 48|| 36|| 12|| 5|| 1|| 6|| 2
|-
| 2019-2020 || HC Bienne|| LNA || 50|| 23|| 23|| 46|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Bienne|| LNA || 46 || 12 || 20 || 32 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| HC Bienne|| NL || 51|| 22|| 26|| 48|| 10|| 7|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2022-2023|| HC Bienne|| NL ||

Au niveau international

| 2008 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 2|| 5|| 0|| 2|| align="left"|Sixième de l'élite
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 10|| 9|| 19|| +10|| 6||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| 4|| align="left"|Septième de l'élite
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| +2|| 0|| align="left"|Cinquième de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 4|| 4|| +1|| 2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 4|| 5|| 2|| 0||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 2|| 6|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde moins de 18 ans
2009 : élu meilleur attaquant.
2009 : élu dans l'équipe d'étoiles.
2009 : termine meilleur buteur, meilleur pointeur, meilleur +/-.

Ligue canadienne de hockey
2010 : remporte le Trophée George Parsons.

Références

Naissance en mars 1991
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Gagnant du trophée George-Parsons
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du HV 71
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lempäälän Kisa